Gelovani est un patronyme d'origine géorgienne porté notamment par :

 Les membres de la maison de Gelovani, famille princière de Géorgie ;
 Mikheil Gelovani (1893-1956), acteur géorgien-soviétique ;
 Sopho Gelovani (née en 1984), chanteuse géorgienne.

Homonymie de patronyme